Киякты — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Киякты — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Киякты — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Киякты — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Киякты — село в Мангистауском районе Мангистауской области.